Mészáros Lőrinc (1466–1514) ferences szerzetes, a Dózsa-féle parasztháború alvezére
 Mészáros Lőrinc (1950–) romániai magyar nemzetiségű tanár, iskolaigazgató
 Mészáros Lőrinc (1966–) gázszerelő, vállalkozó